Оэйраш:
 Оэйраш — река в Португалии, приток реки Гвадиана.
 Оэйраш — город в Португалии.
 Оэйраш-и-Сан-Жулиан-да-Барра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.